Novak Đoković, detentore del titolo, ha conquistato il suo secondo torneo di Wimbledon consecutivo battendo in finale Roger Federer con il punteggio di 7-61,610-7, 6-4, 6-3.

Teste di serie 
 
  Novak Đoković (campione)
  Roger Federer (finale)
  Andy Murray (semifinale)
  Stan Wawrinka (quarti di finale)
  Kei Nishikori (secondo turno, ritirato per infortunio al polpaccio)
  Tomáš Berdych (quarto turno)
  Milos Raonic (terzo turno)
  David Ferrer (ritirato per infortunio al gomito)
  Marin Čilić (quarti di finale)
  Rafael Nadal (secondo turno)
  Grigor Dimitrov (terzo turno)
  Gilles Simon (quarti di finale)
  Jo-Wilfried Tsonga (terzo turno)
  Kevin Anderson (quarto turno)
  Feliciano López (secondo turno)
  David Goffin (quarto turno)

 John Isner (terzo turno)
  Gaël Monfils (terzo turno)
  Tommy Robredo (primo turno)
  Roberto Bautista Agut (quarto turno)
  Richard Gasquet (semifinale)
  Viktor Troicki (quarto turno)
  Ivo Karlović (quarto turno)
  Leonardo Mayer (terzo turno)
  Andreas Seppi (terzo turno)
  Nick Kyrgios (quarto turno)
  Bernard Tomić (terzo turno)
  Pablo Cuevas (primo turno)
  Guillermo García-López (primo turno)
  Fabio Fognini (secondo turno)
  Jack Sock (primo turno)
<li>  Dominic Thiem (secondo turno)

Qualificati 
 

  Vincent Millot (primo turno)
  Alejandro Falla (primo turno)
  Elias Ymer (primo turno)
  Hiroki Moriya (primo turno)
  Luke Saville (primo turno)
  Igor Sijsling (primo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (secondo turno)
  Yūichi Sugita (primo turno)

  Nikoloz Basilashvili (terzo turno)
  John-Patrick Smith (primo turno)
  Michael Berrer (primo turno)
  Dustin Brown (terzo turno)
  Oleksandr Nedovjesov (primo turno)
  Horacio Zeballos (primo turno)
  John Millman (secondo turno)
  Kenny de Schepper (secondo turno)

Lucky loser

  Luca Vanni  (primo turno)

Wildcard 

  Liam Broady (secondo turno)
  Matthew Ebden (secondo turno)
  Kyle Edmund (primo turno)
  Lleyton Hewitt (primo turno)

  Brydan Klein (primo turno)
  Denis Kudla (quarto turno)
  Nicolas Mahut (secondo turno)
<li>  James Ward (terzo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2015
WTA Tour 2015